Le tournoi de tennis de Moscou 2009 s'est déroulé du 19 au 25 octobre à Moscou.

Faits marquants 
 Mikhail Youzhny remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Janko Tipsarević. Il emporte ainsi son  ATP en simple.
 En double, Pablo Cuevas et Marcel Granollers s'imposent en finale face à František Čermák et Michal Mertiňák. Il s'agit du  en double pour Cuevas et du  également pour Granollers.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2009) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Kremlin
ATP 2009
Sport en Russie en 2009
Tennis en octobre 2009